Kohltal ist ein Talname:

 Kohltal (Donau), linkes Bachtal zur Donau bei Thiergarten, Gemeinde Beuron, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Kohltal, Tal des Kohltalbachs, linker Oberlauf des Höninger Bachs bis oberhalb von Höningen, Gemeinde Altleiningen, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Kohltal (Lauchert) – zwei Trockentäler zur Lauchert in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Kohltal (Lauchert, Hausen an der Lauchert), rechtes Trockental unterhalb von Hausen an der Lauchert, Stadt Trochtelfingen, Landkreis Reutlingen
 Kohltal (Lauchert, Bingen), linker Trockental bei Bingen, Landkreis Sigmaringen
 Kohltal (Schmiecha), Obertal eines rechten Trockentals zur dort Schmeie genannten Schmiecha nach Unterschmeien, Stadt Sigmaringen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Kohltal (Seltenbach), rechtes Trockental zum Seltenbach (zur Donau) am Äußeren Talhof von Tuttlingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Kohltal oder Choltal, Tal des Choltalbachs, südlicher Zufluss des Vierwaldstättersees bei Emmetten, Kanton Nidwalden